Teeworlds — свободная компьютерная игра с открытым исходным кодом в жанре многопользовательского 2D шутера, первоначально созданная шведским разработчиком Магнусом Аувиненом и в настоящее время поддерживаемая сообществом. В связи с особенностями физики имеет свой уникальный геймплей. Игра похожа на игры Worms, Soldat и Counter-Strike 2D.

Игрок управляет похожим на колобка персонажем. Цель играющего зависит от режима игры: например, уничтожить противников, доставить вражеский флаг к себе на базу или добежать до конца карты.

Графика 
В Teeworlds используется графика в стиле мультипликации.

Изначально игрок может изменить внешний вид своего персонажа (Скин), также на официальном форуме выкладываются любительские модификации игровых предметов и персонажей. Чтобы увидеть скин другого игрока нужно иметь его у себя.

Игровой процесс

Перемещение 

Помимо обычного передвижения при помощи клавиш в игре наблюдаются следующие способы:
 Двойные прыжки (Double Jump): в игре реализована система двойных прыжков. Находясь в воздухе, игрок может подпрыгнуть ещё раз, нажав соответствующую кнопку.
 Крюк (Hook): с помощью крюка можно удерживать около себя одного из игроков (некоторое время, по истечении которого крюк отпустится сам) или держаться за твёрдую поверхность (неограниченное время). Крюк можно использовать в сочетании (одновременно) с оружием. За некоторые поверхности цепляться нельзя. Возможность создать такую поверхность предоставлена разработчикам карт.

Оружие 
Всего существует 6 видов оружия: молот, пистолет, дробовик, гранатомет, бластер, а также специфическое бонусное оружие — катана. В стандартных видах игры, игрок получает Молот и Пистолет при появлении. Остальное оружие можно приобрести, исследуя карту.
 Молот (Hammer): оружие ближнего боя. Наносит урон равный трём пунктам; игрок, которого ударили получает импульс, которого вполне достаточно, чтобы сбросить его с края. Дается при респауне.
 Пистолет (Gun): скорострельное оружие. Патроны бесконечны, восстанавливаются со временем. Наносит урон, равный 1-му пункту. Используется для стрельбы на дальние дистанции. Дается при респауне.
 Дробовик (Shotgun): оружие для средне-ближней дистанции. Дробь в количестве пяти штук летит в форме конуса. Каждая дробинка наносит урон, равный 1-му пункту.
 Гранатомет (Grenade): оружие для средне-дальней дистанции. Граната летит навесом и взрывается при столкновении с поверхностью или игроками или при истечении двух секунд. Наносит урон до 6-ти пунктов, в зависимости от расстояния от взрыва гранаты до врага. При взрыве может нанести урон не только врагам, но и выстрелившему игроку (до 3-х пунктов).
 Бластер (Laser): стреляет прямым синим лучом, который может один раз отразиться от препятствия. При попадании наносит урон, равный 5-ти пунктам. Хорош на средние и дальние дистанции. Луч, выпущенный из бластера отскакивает ото всех препятствий (кроме самих игроков), что придает игре особую динамичность и особую тактику.
 Катана (Ninja): бонусное оружие, которое нельзя переключить во время его действия (длится 15 секунд). Позволяет мгновенно ускориться на короткое расстояние и нанести урон, равный 9-ти пунктам, всем, кто окажется на пути игрока. При использовании катаны у персонажа меняется внешний вид — он становится ниндзя. С помощью этого оружия можно добиться эффекта полёта.

Здоровье и броня 
Игрок может иметь до 10 единиц здоровья и 10 единиц брони. При нанесении урона сперва расходуется броня, а потом здоровье. При прямом попадании гранатой расходуется 1 жизнь и 5 брони. Как только здоровье становится равным нулю, игрок умирает (даже при наличии брони). Также игрок может умереть от падения в пропасть или в специальное убивающее место. Такого места может и не быть. Возможность сделать его предоставлена разработчикам карт.

Режимы игры 
В Teeworlds есть 3 стандартных типа (vanilla) игры — Захват флага (CTF), Бой насмерть (DM) и Командный бой насмерть (TDM). Также существуют модификации, созданные энтузиастами. Также доступны модификации клиента игры, многие нужны для полноценной игры с определенными модификациями сервера. Но существуют и читерские клиенты.

Редактор карт и свой сервер 
В игру встроен мощный редактор карт, в котором можно создать простейшую карту или даже с использованием анимации. Главная особенность редактора в том, что он уже содержится в клиенте игры.

При создании сервера изменяются такие параметры, как: гравитация, параметры оружия, количество возможных отражений у бластера, длина цепи, и др. Для этого необходимо выставить требуемые параметры в конфигурационных файлах (или в игре, через консоль администратора). На стандартном сервере модификация большинства параметров запрещена. При попытке изменить параметры стандартных карт на стандартном сервере сервер автоматически восстановит их. Так же, если обойти это ограничение через исходный код - сервер получит бан на мастер-сервере.

Отзывы в игровой прессе 
 Игромания поставила игре 8 из 10.

Переименование 
До версии 0.4.0 игра называлась TeeWars, однако из-за конфликта между разработчиками по поводу бесплатности игры, она была переименована в Teeworlds.

Прекращение разработки и её восстановление 
По причине массовых DDoS-атак на серверы игры и спама на IRC канале, основной автор игры, matricks, прекращает её разработку и поддержку. Для продолжения работы над проектом организован набор команды разработчиков. Проект перенесен на Github.

В августе 2015 года игра была размещена в сервисе цифровой дистрибуции Steam..

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Teeworlds

 

Аркады
Игры для Linux
Игры для Mac OS
Игры для Windows
Steam-игры
Свободные компьютерные игры
Игры, использующие язык Lua